Relatiu al nucli (diverses accepcions).
 Física nuclear, reacció nuclear, força nuclear forta i força nuclear dèbil.
 Energia nuclear, central nuclear.
 Armes nuclears, guerra nuclear, proliferació nuclear.
 Membrana nuclear, porus nuclear (biologia).